Levant ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Levant (* 1952), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Gayle Levant (* 1941/42),  US-amerikanische Musikerin
 Oscar Levant (1906–1972), US-amerikanischer Komponist
 Saint Levant (* 2000), palästinensischer Künstler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Levant (Kansas)
 Levant (Maine)
 Levant (New York)

Sonstiges:
 HMS Levant, Kriegsschiff der Royal Navy
 Levant Mine, Bergwerk und Museum in Cornwall, England
 Île du Levant ist eine Insel im Mittelmeer vor der französischen Küste bei Toulon
 Levant Company, englisches Handelsunternehmen mit Firmensitz in London

Siehe auch:
 Levante